Марсело Аревало Гонсалес (, род. 17 октября 1990 года, , Сальвадор) — сальвадорский теннисист; победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2022); финалист одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат США-2021); победитель восьми турниров ATP в парном разряде; бронзовый призёр Игр Центральной Америки и Карибского бассейна (2010) в одиночном разряде.

Общая информация 
Отец — Рафаэль по профессий врач, Мать — София. Марсело — младший брат сальвадорского теннисиста, участника Игр XXIX Олимпиады Рафаэля Аревало, у них также есть сестра Эрика.

Марсело начал играть в теннис возрасте восьми лет совместно с отцом по выходным дням. Любимое покрытие — хард, лучший удар — форхенд, любимый турнир — Уимблдон, кумиром в мире тенниса в детстве был Роджер Федерер.

Увлекается гоночными автомобилями, есть свой мотоцикл. Болельщик футбольного клуба Реал Мадрид.

Спортивная карьера 

С 2005 по 2008 год Аревало выступал в Юниорском туре ITF и смог выиграть пару одиночных и пять парных титулов, достигнув максимально восьмого места в юниорском рейтинге. Последнее выступление на юниорском уровне пришлось на Открытый чемпионат США 2008 года, где вместе с Алексом Льомпартом вышел в полуфинал в парном разряде среди юношей.

На взрослом уровне первый официальный матч сыграл уже в 14 лет, получив вызов на региональные игры Кубка Дэвиса в сборную Сальвадора. Первых титулов в карьере на взрослом уровне удалось добиться в 2009 году на турнирах младшей серии «фьючерс». Летом 2013 года в Эквадоре был выигран первый парный титул из серии «челленджер» в альянсе с Серхио Гальдосом. В том же году в союзе с Виктором Эстрельей состоялся дебют в ATP-туре, когда они сыграли в паре на турнире в Колумбии. Повышение уровня игры заняло продолжительный период времени и закрепиться в топ-200 парного рейтинга удалось только в 2015 году, а попасть туда же в одиночном рейтинге в 2016 году. В июле 2016 года через квалификацию удалось пробиться на дебютный турнире из серии Большого шлема — Уимблдон в парном разряде совместно с Роберто Майтином.

В сентябре 2017 года Аревало выиграл первый одиночный «челленджер» на соревновании серии в Колумбии. В феврале 2018 года он совершил дебют в топ-100 парного рейтинга. В апреле того же года он выиграл ещё два одиночных «челленджера» в Мексике и в июле достиг высшей позиции рейтинга в одиночках, заняв 139-е место. Также в июле Аревало сыграл дебютный парный в финал в Туре, пройдя туда в альянсе с Мигелем Анхелем Рейесом Варелой. В августе их дуэт завоевал дебютный титул в Туре — на турнире в Кабо-Сан-Лукасе и Аревало вошёл в топ-50 в парном рейтинге. В июле 2019 года Аревало и Рейес второй год подряд доиграли до финала турнира в Ньюпорте. На Открытом чемпионате США 2019 в парном разряде вместе с Джонни О'Мара дошли до третьего круга, где проиграли немецкой паре Кевин Кравиц и Андреас Мис.

После долгих попыток выйти на высокий уровень Аревало в начале 2020 года завершил карьеру в одиночном разряде и затем выступал в одиночках только за сборную в Кубке Дэвиса. В это же время он смог выйти на новый уровень в парных выступлениях. На Открытом чемпионате Австралии того года Аревало в паре с О'Мара смог выйти в четвертьфинал. В конце февраля они смогли оформить выход в финал на турнире в Сантьяго.

В 2021 году партнёром Аревало стал Матве Мидделкоп и с ним он смог улучшить результаты. На Открытом чемпионате Австралии они смогли доиграть до четвертьфинала. В мае оба теннисиста впервые вышли в полуфинал турнира уровня Мастерс, сыграв его на грунте в Риме. В конце августа партнёрство с Мидделкопом принесло первый совместный трофей — на турнире в Уинстон-Сейлеме. На Открытом чемпионате США Аревало сыграл в финале в миксте в команде с Гильяной Ольмос из Мексика. Завоевать титул на Большом шлеме им помешала пара Дезайр Кравчик и Джо Солсбери (5-7, 2-6).

С 2022 года Аревало стал сотрудничать с опытным парным игроком Жаном-Жюльеном Ройером. В феврале на турнире в Далласе они выиграли первый совместный приз, а через неделю добились ещё одного успеха на турнире в Делрей-Бич. Ещё через неделю они сыграли в третьем финале подряд на турнире в Акапулько, однако на этот раз проиграли, прервав десятиматчевую серию побед. В апреле им удалось выйти в полуфинал на Мастерсе в Монте-Карло. Открытый чемпионат Франции для Аревало и Ройера завершился триумфом. Их тандем смог выиграть титул Большого шлема. В финале была драматичная борьба против пары Иван Додиг и Остин Крайчек, в которой Аревало и Ройер смогли отыграть три матчбола во втором сете матча длительностью 3 часа 3 минуты. После этой победы Аревало занял 14-е место в парном рейтинге, а ещё через неделю впервые вошёл в топ-10.

На Открытый чемпионат США 2022 года Аревало и Ройер смогли выйти в полуфинал, где уступили Уэсли Колхофу и Нилу Скупски. В октябре они победили на зальном турнире в Стокгольме. В ноябре Аревало поднялся на пятое место парного рейтинга и впервые сыграл на Итоговом турнире. Аревало и Ройер в своей группе выиграли один матч из трёх и не смогли выйти плей-офф. По итогам сезона Марсело стал шестой парной ракеткой мира.

В начале 2023 года Аревало и Ройер выиграли турнир в Аделаиде. На Открытом чемпионате Австралии они вышли в четвертьфинал. В феврале они взяли второй титул в сезоне на турнире в Делрей-Бич.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (25)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (12)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (61)

Победы (35)

Поражения (26)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 6 марта 2023 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проиграл в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Сальвадора
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде